

Sigle 
 Journal Gazette – quotidiano statunitense
 Junge Gemeinde – organizzazione giovanile evangelica della Repubblica Democratica Tedesca
 Junge Generation – organizzazione politica giovanile austriaca

Codici 
 JG – codice HASC del comune di Jegunovce (Macedonia del Nord)